Того року турнір проводився вперше.

Анна Смашнова виграла титул, у фіналі перемігши Татьяна Гарбін, яка знялася через тепловий удар за рахунку 3–0 на користь Смашнової під час тай-брейку першого сету. Для Смашнової це був перший титул за рік і 16-й за кар'єру.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 Main and Qualifying Draws 

Internazionali di Modena